Robert, Bob or Bobby Wade pode se referir a:

Robert Wade (roteirista) (nascido em 1962), roteirista que trabalhou em vários filmes de James Bond
Bob Wade (basquete), American college basketball coach and football player
Bob "Daddy-O" Wade, American artist associated with the Cosmic Cowboy culture of Texas.
Robert Wade (enxadrista) (nascido em 1921), enxadrista inglês, nascido na Nova Zelândia
Bobby Wade (Robert Louis Wade, Jr., born 1981), American NFL football wide receiver
Bobby Wade (futebolista), futebolista irlandês
Robert E. Wade, ex-prefeito de Hamilton, Ontario 
Whit Masterson (born as Robert Allison Wade, 1920) roteirista e autor norte-americano
Robert Wade (watercolor artist) (born 1930), Australian watercolor artist
Robert Wade King, atleta norte-americano
John Wade (futebol americano), (nascido como Robert Wade em 1975), jogador de futebol american
Robert Wade (development scholar)

Desambiguações de antropônimos